Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2013 года проводился в городе Сочи (Россия) c 16 по 23 февраля 2013 года. Турнир проводился в 9-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Впервые в чемпионате принимала участие сборная Финляндии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за 7-е место

Тай-брейки 
За 4-е место и выход в плей-офф (вначале встречаются сборные России и Шотландии, с победителем встречается сборная Китая):
  7 : 5 
  8 : 3 

За 7-е место:
  8 : 4

Плей-офф

Итоговая классификация 

  Выбывают в квалификационный турнир (состоялся в ноябре 2014 в городе Лиллехаммер, Норвегия) к следующему чемпионату мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2013
Спорт в России в 2013 году
Международные соревнования по кёрлингу в Сочи
Февраль 2013 года
Чемпионаты мира в России
2013 год в Краснодарском крае